«Вой 3» () — фильм ужасов режиссёра Филиппа Мора, снятый в 1987 году по произведению  Гэри Брэнднера.

Сюжет 

В Австралии внезапно появляется странная раса сумчатых оборотней. Это помесь человека с сумчатым волком, специально созданная шаманом, чтобы спасти вид сумчатых волков от полного вымирания. Социолог, изучающий австралийских оборотней, влюбляется в женскую особь. Позднее выясняется, что и сам социолог — оборотень, только обычный, европейский. А тем временем охотники стремятся перебить всех оборотней.

В ролях 
 Барри Отто — Профессор Гарри Бэкмэйер
 Уилльям Янг — Сибирский крестьянин
 Иможени Аннэсли — Жероба
 Дэби Уайтман — Женщина-волк
 Ли Биолос — Донни Мартин
 Макс Фэйрчайлд — Сайло
 Кристфоер Пэйт — Агент #1
 Джером Патилло — Агент #2
 Дагмар Блахова — Ольга Горки
 Ральф Коттерилл — Профессор Шарп
 Майкл Пит — Президент
 Кароль Скиннер — Яра
 Френк Тринг — Джек Цитрон
 Дженни Вулетич — Гула
 Гленда Линскотт — Балу

Интересные факты 
 Николь Кидман должна была исполнить роль Жеробы.

Ссылки 
 Фильм на сайте National Film & Sound Archive

 
 
 
 

The Howling
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы Австралии 1987 года
Экранизации произведений Гэри Брэнднера
Независимые фильмы Австралии
Фильмы-триквелы
Фильмы Филиппа Мора
Фильмы о монстрах
Фильмы об оборотнях
Эротические фильмы
Кинопародии